Columns bezeichnet:

 Columns (Computerspiel), ein Computerspiel
 Columns (Band), eine US-amerikanische Grindcore-Band

Siehe auch:
 Column